Безверхній Антон Вікторович (1994—2019) — солдат Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Безверхній Володимир Олексійович (1975—2014) — солдат Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Безверхній Олександр Андрійович — бригадир майстрів з декоративного оздоблення і реставраційних робіт, заслужений будівельник України

Див. також 
 Безверхий

Примітки